Fronte italiano – l'insieme delle operazioni militari combattute tra il Regno d'Italia e i suoi Alleati contro le armate di Austria-Ungheria e Germania nel settore delimitato dal confine con la Svizzera e dalle rive settentrionali del golfo di Venezia, durante la prima guerra mondiale
Fronte italiano – l'insieme delle operazioni militari condotte dagli Alleati in Italia nell'ambito della seconda guerra mondiale